Beauchard peut faire référence à : 
 David B., né Pierre-François Beauchard (1959-), auteur français de bande dessinée.
 Karine Beauchard (née en 1978), mathématicienne française.